Audrey Horne (grupa muzyczna)
 Audrey Horne (postać) – fikcyjna bohaterka serialu Twin Peaks